Краснознаменский сельский совет () — входит в состав
Гадячского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Сергеевка.

История 
 1919 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Сергеевка
 с. Вечирчино 
 с. Калиновщина 
 с. Лободино 
 с. Чернече

Примечания